

Cinema 
Scandalo Blaze (Blaze) – film del 1989 diretto da Ron Shelton
Blaze – film del 2018 diretto da Ethan Hawke

Musica 
Blaze – gruppo musicale britannico
Blaze – gruppo musicale statunitense
Blaze – lavoro discografico dei Lagwagon (2003)

Personaggi immaginari 
Blaze – personaggio dei videogiochi
Blaze the Cat – personaggio dei videogiochi
Blaze e Satanus – personaggi dei fumetti

Persone 
Blaze – altro nome con cui è menzionato il cantante Blaze Bayley
Anita Blaze – sportiva
Henri-Sébastien Blaze – compositore, notaio, scrittore francese
Just Blaze – discografico

Televisione 
Blaze – rete televisiva britannica
Blaze – canale televisivo tematico italiano a pagamento disponibile nella piattaforma televisiva Sky Italia.

Altro 
Blaze – variante anglofona del nome Biagio
Blaze – opera letteraria di Stephen King (2007)